Woodanilling kan syfta på följande platser:

Australien 

 Woodanilling (ort), Western Australia, 
 Woodanilling (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar